Babylas Boton, journaliste béninois.
 Albert Boton (né en 1932), typographe et graphiste français.

Voir aussi 
.